(HNY) est une expression traditionnelle utilisée en langue anglaise pour exprimer ses vœux pour le nouvel an.

Œuvres 

cinéma
 , film américain de John G. Avildsen, sorti en 1987 ;
 , film suisse de Christoph Schaub, sorti en 2009 ;
 , film américain de Garry Marshall, sorti en 2011 ;
 , film indien de Farah Khan, sorti en 2014 ;

musique
 Happy New Year, chanson d'ABBA (1980).

Voir aussi